Velika nagrada Avstrije 2003 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2003. Odvijala se je 18. maja 2003.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 69
| 1:24:04,888
| 1
| 10
|-
! 2
| 6
|  Kimi Räikkönen
| McLaren-Mercedes
| 69
| + 3,362 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 69
| + 3,951 s
| 5
| 6
|-
! 4
| 17
|  Jenson Button
| BAR-Honda
| 69
| + 42,243 s
| 7
| 5
|-
! 5
| 5
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 69
| + 59,740 s
| 14
| 4
|-
! 6
| 4
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 68
| +1 krog
| 10
| 3
|-
! 7
| 14
|  Mark Webber
| Jaguar-Cosworth
| 68
| +1 krog
| 17
| 2
|-
! 8
| 7
|  Jarno Trulli
| Renault
| 68
| +1 krog
| 6
| 1
|-
! 9
| 15
|  Antônio Pizzonia
| Jaguar-Cosworth
| 68
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 10
| 21
|  Cristiano da Matta
| Toyota
| 68
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 11
| 12
|  Ralph Firman
| Jordan-Ford
| 68
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 12
| 16
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 68
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 13
| 18
|  Justin Wilson
| Minardi-Cosworth
| 67
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Jordan-Ford
| 60
| Dovod goriva
| 9
|  
|-
! Ods
| 9
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 46
| Motor
| 4
|  
|-
! Ods
| 8
|  Fernando Alonso
| Renault
| 44
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 3
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 32
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 20
|  Olivier Panis
| Toyota
| 6
| Vzmetenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Minardi-Cosworth
| 0
| Sklopka
| 20
|  
|-
! DNS
| 10
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Petronas
| 0
| Sklopka
| 15
|  
|}

Opombe 
Zadnja dirka za Veliko nagrado Avstrije na dirkališču A1-Ring. Naslednja dirka za Veliko nagrado Avstrije je potekala šele leta 2014 na prenovljenem in preimenovanem dirkališču Red Bull Ring.
Michael Schumacher je osvojil najboljši štartni položaj, kljub tem da ga je v enem od ovinkov močno zaneslo.
Heinz-Harald Frentzen ni dirkal, ker moštvu Sauber ni uspelo pravočasno usposobiti rezervnega dirkalnika.
Štart dirke je bil uspešen šele v tretjem poskusu, nakar je dirka potekala 69 krogov, namesto načrtovanih 71 krogov.
Med postankom je dirkalnik Michaela Schumacherja zajel ogenj, zaradi česar je izgubil pol minute.

Formula 1 sezona 2003
2003